Oranjestraat (Aalsmeer)
Oranjestraat (Almelo)
Oranjestraat (Assen)
Oranjestraat (Beusichem)
Oranjestraat (Boxmeer)
Oranjestraat (Delft)
Oranjestraat (Den Haag)
Oranjestraat (Groningen)
Oranjestraat (Hoorn)
Oranjestraat (Monnickendam)
Oranjestraat (Stadskanaal)
Oranjestraat (Utrecht)
Oranjestraat (Venray)
Oranjestraat (Paramaribo), voormalige naam van de Mr. Dr. J.C. de Mirandastraat